Благодатенский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Благодатенский сельсовет — в Касторенском районе Курской области.
 Благодатенский сельсовет — в Кореневском районе Курской области.